Okamoto puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Hitoshi Okamoto (1976-), guitarrista y compositor japonés.
 Lynn Okamoto, mangaka y antiguo empleado de la empresa japonesa Bandai.
 Mayo Okamoto (1974-), cantautora japonesa.
 Nobuhiko Okamoto (1986-), actor de voz y cantante japonés.
 Tarō Okamoto (1911-1996), artista japonés.
 Utako Okamoto (1918-2016), doctora médica japonesa que descubrió que el ácido tranexámico era un fármaco adecuado para tratar la hemorragia posparto.
 Yoshiki Okamoto (1961-), creador japonés de videojuegos.
 Kōzō Okamoto (1947-), exmiembro del Ejército Rojo Japonés